Platzhof ist ein Ortsname:

 Platzhof (Kandern), Hof in der Gemarkung des zentralen Stadtteils von Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Platzhof (Öhringen), Weiler im Stadtteil Eckartsweiler von Öhringen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Platzhof (Solingen), Hofschaft im Stadtteil Höhscheid des kreisfreien Solingen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Platzhoff